Sept comtés des États-Unis portent le nom de comté de Taylor () :

 le comté de Taylor, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Taylor, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Taylor, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Taylor, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Taylor, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Taylor, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 le comté de Taylor, situé dans l'État du Wisconsin.